Presidentiële Raad (Hongarije)
 Presidentiële Raad (Zuid-Afrika)
 Presidentiële Raad (Joegoslavië)
 Presidentiële Raad (Benin)